Wyniki Grand Prix Szwecji 2001, szóstej (ostatniej) eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2001.

Były to ósme zawody o Wielką Nagrodę Szwecji, a pierwsze w Sztokholmie.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą (Stefan Andersson i Andreas Jonsson). Kontuzjowanych Jimmy Nilsena i Joe Screena zastąpili zawodnicy kwalifikowanej rezerwy Henrik Gustafsson, Antonín Kasper. W nawiasach podano numery stałe.

 (4) Jason Crump (Australia)
 (3) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (15) Mikael Karlsson (Szwecja)
 (2) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (14) Rune Holta (Norwegia)
 (9) Ryan Sullivan (Australia)
 (1) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (5) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (7) Tomasz Gollob (Polska)
 (13) Nicki Pedersen (Dania)
 (6) Leigh Adams (Australia)
 (11) Peter Karlsson (Szwecja)
 (12) Carl Stonehewer (Wielka Brytania)
 (21) Niklas Klingberg (Szwecja)
 (8) Todd Wiltshire (Australia)
 (22) Matej Ferjan (Słowenia)
 (17) Jimmy Nilsen (Szwecja) (27) Antonín Kasper (Czechy)
 (16) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (19) Brian Andersen (Dania)
 (20) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (10) Chris Louis (Wielka Brytania)
 (18) Joe Screen (Wielka Brytania) (25) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (23) Stefan Andersson (Szwecja)
 (24) Andreas Jonsson (Szwecja)

Wyniki

Opis 

W Grand Prix zadebiutowało dwóch Szwedów Stefan Andersson i Andreas Jonsson.

Klasyfikacja końcowa 

Szwecja
2001
2011 w Szwecji